Lampinen ist der Familienname folgender Personen:

 Mari Lampinen (* 1971), finnische Biathletin
 Petteri Lampinen (* 1972), finnischer Bandyspieler
 Simo Lampinen (* 1943), finnischer Rallyefahrer